Bretz steht für:
 Bretz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weingut Ernst Bretz in Rheinhessen

Orte:
 Bretz (West Virginia), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Bretz, deutscher Name der Gemeinde Brez, Provinz Trient, Trentino-Südtirol, Italien
 Bretz, okzitanischer Name der Gemeinde Bretx, Département Haute-Garonne, Frankreich

im NRHP gelistete Objekte:
 Bretz Farm, in Morrall, Ohio, ID-Nr. 80003155
 John F. Bretz House and Warehouse, in Springfield, Illinois, ID-Nr. 00000945